Joakim Nordström (né le  à Tyresö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Son frère Dennis est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Hanvikens SK, il rejoint les équipes de jeunes de l'AIK IF. Il débute en senior avec l'équipe première dans l'Allsvenskan en 2010. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au troisième tour, en  place au total par les Blackhawks de Chicago. L'équipe accède à l'Elitserien cette année-là. Il part en Amérique du Nord en 2013 et est assigné aux IceHogs de Rockford de la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks chez les Capitals de Washington. Il marque son premier but le  face aux Islanders de New York.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| AIK IF|| Allsvenskan|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| AIK IF|| Elitserien|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Almtuna IS|| Allsvenskan|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| AIK IF|| Elitserien|| 47|| 3|| 3|| 6|| 4|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013|| AIK IF|| Elitserien|| 43|| 5|| 4|| 9|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| IceHogs de Rockford|| LAH|| 11|| 0|| 3|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| IceHogs de Rockford || LAH|| 58 || 17 || 16 || 33 || 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 16 || 1 || 2 || 3 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015|| IceHogs de Rockford || LAH|| 23|| 9|| 7|| 16|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Blackhawks de Chicago || LNH || 38|| 0|| 3|| 3|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 71 || 10 || 14 || 24 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 82 || 7 || 5 || 12 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 75 ||2 ||5 ||7||6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 7 ||	5 || 12 || 13 || 23 || 3 || 5 ||8 || 4
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 48 || 4 || 3 || 7 || 17 || 13 || 0 || 2 ||2 || 2
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 44 || 1 || 6 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || || || || || ||

| 444 || 32 || 43 || 75 || 77 || 46 || 3 || 7 || 10 || 6

Au niveau international 

| 2010 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| -2||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 1|| 5|| 0|| +6|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 9 || 1 || 2 ||  3|| 0 || +2 || align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en février 1992
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur de l'AIK IF
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Almtuna IS
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Flames de Calgary
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022